Свечин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Свечины — дворянский род:
 
 Свечин, Алексей Александрович (1865—1929) — русский офицер и общественный деятель, член I Государственной думы от Черниговской губернии.
 
 Свечин, Дмитрий Иванович (1820—1853) — подполковник, участник Кавказской войны.
 Свечин, Иван Николаевич (1863—1930) — генерал-лейтенант, губернатор Ставропольской губернии и Военный губернатор Приморской области, Наказной атаман Уссурийского казачьего войска.
 Свечин, Михаил Андреевич (1876—1969) — русский генерал-лейтенант, деятель Белого движения.
 Свечин, Никанор Михайлович (1772—1849) — русский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Свечин, Николай (родился 1959, настоящее имя -  Николай Викторович Инкин) - российский писатель, автор исторических детективов.
 Свечин, Фёдор Александрович (1844—1894) — автор охотничьих рассказов, коннозаводчик.
  

 См. также 
 Свечин-Дмитриев, Николай Дмитриевич (1824 — ок. 1865) — российский музыкант; скрипач-виртуоз.
  — ряд населённых пунктов.